Алжиро-марокканская граница — современная государственная граница между Королевством Марокко и Алжирской Народной Демократической Республикой протяжённостью 1559 км. Проходит от Средиземного моря на севере через Атласские горы и пустыню Сахара на юге.

28 мая 1992 года марокканская Палата представителей ратифицировала со своей стороны договор 1972 года, установивший границу с Алжиром.

Марокко претендует на спорные территории Западной Сахары, в связи с чем королевством отвергается граница между последней и Алжиром, а собственная граница с восточным соседом удлиняется до 1601 км.

24 августа 1994 года в результате  были убиты двое испанских туристов. Убийцами оказались выходцы из Алжира. Правительство Марокко возложило ответственность за теракт на алжирские спецслужбы, выдворило всех граждан Алжира, находившихся в стране без вида на жительство, и ввело обязательные визы для алжирцев. В ответ на действия марокканцев Алжир закрыл наземную границу с королевством. Конфликт не коснулся авиасообщения между странами.

Одним из условий открытия наземной границы Алжир выдвигает решение проблемы Западной Сахары.

В мае 2015 года премьер-министр Марокко А. Бенкиран во время выступления в парламенте королевства подтвердил распространённую СМИ информацию о строительстве 100-километрового участка стены на восточной границе. Год спустя Алжир начал строительство стены высотой в 3,5 м со своей стороны параллельно марокканскому участку.

См. также 

 Алжиро-марокканские отношения
 Алжиро-марокканский пограничный конфликт

Примечания 

Границы по странам
Внешняя политика Марокко
География Марокко